Виламалья ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альт-Эмпорда. Занимает площадь 8,8 км². Население — 1100 человек (на 2010 год).

Покровителем города считается Сант Висенсс.

Население

Примечания

Ссылки 
 Ayuntamiento de Vilamalla
 Instituto de Estadística de Cataluña

Муниципалитеты Жироны